Lamport ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Lamport (1903–1999), kanadischer Politiker, 50. Bürgermeister von Toronto
 Leslie Lamport (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker, Informatiker und Programmierer
 William H. Lamport (1811–1891), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lamport & Holt, britische Reederei
 Lamport-Uhr
 Erweiterte Lamportzeit (erweiterte Lamportuhr)
 Lamport-Einmal-Signaturverfahren